Cacova se poate referi la următoarele locuri din România:

 Cacova, vechea denumire a localității Neajlovu, județul Dâmbovița;
 Cacova Aiudului, vechea denumire a localității Livezile, județul Alba;
 Cacova Ierii, o localitate din județul Cluj;
 Cacova Sebeșului, vechea denumire a localității Dumbrava, comuna Săsciori, județul Alba;
 Cacova Sibiului, vechea denumire a satului Fântânele, județul Sibiu;
 Cacova Mare, județul Caraș-Severin

 Râul Cacova, Prahova

Vezi și 
 Cacaina
 Căcănău
 Cacomeanca

Toponime românești